USS Glennon — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Джеймса Гленнона ().

 USS Glennon (DD-620) — ескадрений міноносець типу «Глівз». Збудований у 1942 році. 10 червня 1944 року підірвався на міні та затонув неподалік від французького Кіневіля.
 USS Glennon (DD-840) — ескадрений міноносець типу «Гірінг». Збудований у 1945 році. На службі до 1976 року. У 1981 році потоплений як мішень.

Назви військових кораблів США